Tomillina puede referirse a:
 el nombre común de la planta Dorycnium pentaphyllum; o
 el nombre común de la planta Thymus zygis.